Бернардос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санта-Мария-ла-Реаль-де-Ньева. Занимает площадь 29,1 км². Население — 605 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Покровителями города считаются святой Педро и святая дева дель Кастильо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial de la Villa de Bernardos
 Bernardos. Asociación Cultural
 'El Telar' - Revista on-line de la ACDVC
 Alegres Pillastres
 Foros de participación ciudadana

Муниципалитеты Сеговии